Association sportive Garde nationale, club de futbol de Mauritània
 Association sportive de la Garde nationale nigérienne, club de futbol de Níger